Mészáros István
 Mészáros István (1890–1964) József Attila-díjas műfordító
 Mészáros István (1899–1944) válogatott labdarúgó
 Mészáros István (1910–2006) állatorvos, Kossuth-díjas, címzetes egyetemi tanár
 Mészáros István (1920–1947) Hekus Dönci gúnynéven ismert bűnöző
 Mészáros István (1927–2021) pedagógus, pedagógiatörténész (neveléstörténész), egyháztörténész
 Mészáros István (1929–2007) református lelkész, püspök
 Mészáros István (1930–2017) filozófus, egyetemi tanár
 Mészáros István (1933–1994) világbajnok kajakozó
 Mészáros István (1942) vitorlázó
 Mészáros István (1944) újságíró, író
 Mészáros István (1954) síelő
 Mészáros István (1958–2020) milliárdos üzletember
 Mészáros István (1959) festő, grafikus
 Mészáros István (1966) színművész
 Mészáros István (1967) súlyemelő
 Mészáros István (1969) labdarúgó-játékvezető
 Mészáros István (1980) labdarúgó (Paks; Szekszárd)
 Mészáros István (?) fényképész

hasonló nevűek
 Mészáros István László ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő